Zkratka (značka) DSK může znamenat: 

 DSK Bank – Je hlavní bulharská banka (Банка ДСК,  Държавна спестовна каса), která byla založena v roce 1951 jako banka úspor země.
 Dominique Strauss-Kahn – narozen 1949, je francouzský ekonom a politik židovského původu, člen francouzské Socialistické strany a od listopadu 2007 do května 2011, byl generálním ředitelem Mezinárodního měnového fondu.
 Dvorakova zjednodušená klávesnice – anglicky Dvorak Simplified Keyboard (DSK), je rozložení klávesnice, patentované v roce 1936 Augustem Dvorakem.
 DSP Starter Kit – DSP Starter Kit (DSK), někdy také známý jako DSP Evaluation Module nebo DSP Evaluation Board, je elektronická deska s digitálním signálovým procesorem používaná pro pokusy, hodnocení a vývoj, dodávaná firmou Texas Instruments.
 letiště Déra Ismáíl Chán – pákistánské letiště ve městě Déra Ismáíl Chán (ڈیرہ اسماعیل خان). (Kódy – IATA: DSK, ICAO: OPDI)